Por Ostra pode estar à procura de:
 Ostra, o molusco.
 Ostra perlífera, uma ostra que produz pérolas. 
 Ostra (Itália), uma comuna italiana.
 Prémio OStrA, um prémio de Engenheira de estruturas.

Desambiguação